Rudolf Bieri ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Bieri (Jurist) (1920–2013), Schweizer Jurist und Staatsbeamter
 Rudolf Bieri (Politiker) (1952–2010), Schweizer Politiker und Landwirt
 Rudolf H. Bieri (1923–2012), Schweizer Meeresforscher